Stamina («Стамина») — программа для овладения десятипальцевым набором и методом слепой печати.

Название программы, подобно многим популярным брендам, подразумевает несколько разных значений. Автор, Алексей Казанцев, связывает происхождение названия со словом тычинки (), в результатах выполнения уроков используется термин «натыкано знаков». В то же время, название Stamina переводится с английского как «выносливость, жизненная сила», что характеризует назначение данного софта способствовать росту производительности операторов ПК.

Функции

Уроки для запоминания клавиш 
 Базовые уроки

Увеличение скорости печати 
 Работа с реальным текстом
 Уроки на сочетания букв
 Возможность набора текста из внешнего файла
 Возможность набора под диктовку
 Редактор уроков

Удобство использования 
 Возможность поддержки нескольких раскладок (рус, укр, US, UK, Dvorak…)
 Удобный интерфейс
 Таймер
 Точные часы с корректировкой → точные результаты
 График изменения скорости в течение сеанса
 Графики прогресса по дням и по сеансам
 Статистика сколько всего набрали килобайт и за какое время
 Подсвечивание букв и рабочих областей пальцев на виртуальной клавиатуре
 Настраиваемая внешность
 Настройка звука
 Автоподстройка размера программы под текущее разрешение экрана

Особенности программы 
 Поддержка mp3-музыки + плей-лист
 Свобода действий, предоставляемая пользователю
 Есть в дополнении к классическому — и альтернативное расположение пальцев: не «фыва—олдж», а «ывам—толд».

Критика 
Есть замечания, что интерфейс программы не предлагает четкой инструкции, в какой последовательности следует работать с уроками. Иногда критике подвергается одна из наиболее привлекательных для пользователей особенностей программы — юмористическая составляющая.

См. также 
 KTouch
 SoloPad
 Соло на клавиатуре

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт тренажёра Stamina
 Сетевое издание Stamina online

Клавиатурные тренажёры